Tidfrith ist der Familienname folgender Personen:

 Tidfrith (Dunwich) († 816/824), Bischof von Dunwich
 Tidfrith (Hexham) († 821), Bischof von Hexham